Ganz steht für:
 Ganz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ganz (Unternehmen), ungarischer Konzern, gegründet von Ábrahám Ganz

Ganz ist der Name folgender Orte:
 Ganz (Steiermark), ehemalige Gemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Ganz (Kyritz), Wohnplatz der Stadt Kyritz in Brandenburg
 Ganz (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Ganz (Gemeinde Schwarzenau), Katastralgemeinde von Schwarzenau, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Ganz (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortschaft von Matrei, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch:
 
 Ganzheit
 Gantz (Begriffsklärung)
 Gans (Begriffsklärung)
 Guns